Quézac (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Quézac (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon